Чемпионат Хорватии по футболу 2004/2005 — 14-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. В турнире, проходившем с 21 июля 2004 года по 28 мая 2005 года приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Официальный сайт лиги
 Статистика на сайте RSSSF

2004/2005
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2004 году
Спорт в Хорватии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005